Název Zdeslav má více sídel:
 Zdeslav (Poleň), část obce Poleň v okrese Klatovy
 Zdeslav (Čistá), část obce Čistá v okrese Rakovník